Georges Salz (eigentlich: Georg Salz, * 20. November 1878 in Hannover; † 19. Mai 1949 in St. Gallen) war ein Schweizer Schriftsteller, Verleger und Freidenker.

Leben 

Salz machte eine Lehre als Buchdrucker. Nach Aufenthalten in England und Paris liess er sich in der Schweiz nieder und erwarb das Schweizer Bürgerrecht. In Bern arbeitete er in grossen Druckereien und wurde schließlich selbständig. Die Verlage Mettler & Salz und Schären, Haeni & Salz mit Sitz in Bern trugen seinen Namen.

1931 heiratete er Rosa Rupp. Salz bereiste Europa, Nordafrika und Mittelamerika, und veröffentlichte Bücher über seine Reisen. Er bekannte sich zum Freidenkertum und verlegte unter anderem 18 Jahrgänge des  Organs der Freidenker-Vereinigung der Schweiz.

Schriften (Auswahl) 

 Eine Reise nach den glücklichen Inseln. 1935. 
 Eine Reise nach der Côte d'Azur. 1936. 
 Ins Reich der Mitternachtssonne. 1936. 
 Auf der Fährte des Christoph Columbus. 1938. 
 Vom Meeresstrand zum Wüstenrand. 1939. 
 Im Banne der Mythen. 1943.

Literatur 

 Walter Schiess: Nachruf: Totentafel: Georg Salz in: Der Freidenker, Band 32 (1949), Heft 7, S. 55.

Weblinks

Einzelnachweise 

Autor
Atheistischer Humanist
Verleger (Schweiz)
Reiseliteratur
Literatur (Schweiz)
Literatur (Deutsch)
Literatur (20. Jahrhundert)
Schweizer
Geboren 1878
Gestorben 1949
Mann